Алексей Герман:
 Герман, Алексей Алексеевич (Алексей Герман-младший, род. 1976) — кинорежиссёр и сценарист, сын режиссёра А. Ю. Германа.
 Герман, Алексей Борисович (род. 1959) — российский палеоботаник, стратиграф, член-корреспондент РАН.
 Герман, Алексей Юрьевич (1938—2013) — кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер, сын писателя Ю. П. Германа.